Kiln Burn ist der Name folgender Fließgewässer:

 Kiln Burn (Crawick Water), Zufluss des Crawick Water in Dumfries and Galloway, Schottland
 Kiln Burn (Liddel Water), Zufluss des Liddel Water in den Scottish Borders, Schottland